Atalaiensi – abitanti di Atalaia (Alagoas)
Atalaiensi – abitanti di Atalaia (Paraná)
Atalaiensi – abitanti di Atalaia do Norte